Casas del Castañar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas del Castañar (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas del Castañar (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar